Washington Emilio MacEachen Vázquez  (Artigas, 5 de abril de 1992) é um futebolista uruguaio que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Atlante.

Ligações externas
Ficha de Emilio MacEachen no soccerway 

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913